Бигильдино — село в Данковском районе Липецкой области, центр Бигильдинского сельсовета.

История 
По В. П. Загоровскому, Бигильдино населено в 1669 г. драгунами «под Бигильдинским верхом», от которого получило название. Здесь верх — верховье оврага.

В начале XX века Бигильдино (Сурки тож) село Рязанской губернии Данковского уезда, в 12 верстах к северу от г. Данков, на р. Дон и большой дороге из г. Данкова в Скопин. Административный центр Бигильдинской (Сурковской) волости.

Население

Известные уроженцы 
В 1871 году в семье местного сельского священника родился будущий священномученик Иоанн Царскосельский.

В 1871 году в семье Николая Никитовича Запольского родилась будущая первая российская женщина-алгебраист Любовь Николаевна Запольская

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Данковского района